Ring är ett svenskt efternamn som var vanligt som soldatnamn. 2017 bars efternamnet Ring av 1 969 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Ring
 Alexander Ring, finländsk fotbollsspelare
 Barbra Ring
 Börge Ring, svensk trubadur
 Emanuel Ring
 Erik Ring
 Ferdinand Edvard Ring
 Gerda Ring
 Gustaf Ring
 Hans Ring, svensk medeldistanslöpare
 Harry Ring, amerikansk politiker (socialist)
 Ivan Ring
 Johannes Ring
 Jonathan Ring, svensk fotbollsspelare
 Ken Ring (född 1979), svensk rappare
 Lauritz Andersen Ring (1854–1933), dansk målare
 Lisa Ring, svensk friidrottare
 Lennart Ring
 Per-Anders Ring
 Per-Arne Ringh (1931–2018), svensk militär
 Ragnar Ring
 Ragnar Ring (konstnär)
 Sebastian Ring, svensk fotbollsspelare
 Sigurd Ring (konstnär)
 Sture Ring
 Tony Ring, svensk racerförare

Fiktiva personer
 Sigurd Ring, sagokung

Referenser

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn